Lantana – rodzaj roślin z rodziny werbenowatych
 Lantana – miasto w USA, w stanie Floryda
 Lantana – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas